Zeller Bach oder Zellerbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gewässer:
 Zeller Bach (Dobelbach), rechter Oberlauf des Dobelbachs (Oberlauf des Schinderbachs, zum Waginger See, zur Götzinger Achen) bis zur Oberdoblmühle, Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Zeller Bach (Irrsee), zum Zeller- oder Irrsee in Zell am Moos, Oberösterreich
 Zeller Bach (Isar), rechter Zufluss der Isar bei Einöd, Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Zeller Bach (Kollbach), rechter Zufluss des Kollbachs (zum Vilskanal) bei Jägerndorf, Gemeinde Arnsdorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Zeller Bach (Kressenbach), linker Zufluss des Kressenbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf der Memminger Ach) in Memmingen, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern
 Zeller Bach, linker Oberlauf des Forstbachs (rechter Zufluss des Neckars) bis vor Zell, Stadt Esslingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

 Zellerbach (Asperbergmühlbach), rechter Quellbach des Asperbergmühlbachs zur Mitternacher Ohe, bei Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Zellerbach (Fichtenbach), rechter Zufluss des Fichtenbachs (zur Schlossauer Ohe), bei der Käsermühl, Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Zellerbach (Kaltenbrunner Bach), rechter Zufluss des Kaltenbrunner Bachs zur Weißach (Bregenzer Ach), bei Zellers bei Oberreute, Landkreis Lindau, Bayern
 Zellerbach (Krebsbach), rechter Oberlauf des Krebsbachs (zum Rötenbach, zur Schwarzwälder Kinzig) bis nahe Hönweiler, Stadtteil Peterzell, Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg 
 Zellerbach, früherer Name der Zeller Ache, Bach vom Irrsee zum Mondsee, Oberösterreich
 Zellerbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel bei Zell, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Zellerbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs bei Boll, Stadt Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Zellerbach (Sulzbach), linker Quellbach des Sulzbachs zur Rott (Inn, Neuhaus am Inn), bei der Kumpfmühle, Markt Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Zellerbach (Weihung), rechter Zufluss der Weihung nach Hörenhausen, Gemeinde Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Zellerbach (Weiße Laber), linker Zufluss der Weißen Laber in Deining, Landkreis Neumarkt/Oberpfalz, Bayern

Orte:
 Am Zellerbach, Ortslage von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Zellerbach ist der Familienname von:

 James David Zellerbach (1892–1963), US-amerikanischer Unternehmer und Diplomat

Siehe auch:
 Zellbach
 Zeller Graben
 Zellenbach
 Zellersbach